Hrvatska nogometna liga - Zapad (također i kao Hrvatska republička nogometna liga - Zapad, Hrvatska regionalna liga - Zapad) je bila jedna od četiri skupine Hrvatske nogometne lige u sezoni 1985./86., te je predstavljala ligu trećeg stupnja natjecanja nogometnog prvenstva Jugoslavije. 
Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "Orijent" iz Rijeke.  
Prve dvije momčadi su se po završetku lige kvalificirale u doigravanje za prvaka Hrvatske, koje je ujedno bilo i dio kvalifikacija za "2. saveznu ligu".

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

Izvori:

Povezani članci 
 Druga savezna liga Jugoslavije 1985./86. 
 Hrvatska liga - Istok 1985./86. 
 Hrvatska liga - Jug 1985./86. 
 Hrvatska liga - Sjever 1985./86. 
 Primorsko-goranska regionalna liga 1985./86.

Vanjske poveznice

Izvori 
 Slaven Zambata i dr: Nogomet 86, Zagreb, 1986., UDK: 796.332.093(497.1+100)"1985/1986", str. 74   
 Ante Kuntić i dr.: Sedamdeset i pet godina nogometa u gradu pod Nehajem 1920-1995, Senj, 1996., str. 128-138 
  

1985-86 Zapad
1985-86 Zapad
 Zapad